Алексе́й Ива́нович Некра́сов (7.03.1885—25.09.1950) — русский и советский искусствовед, историк и теоретик архитектуры, профессор МГУ.

Биография 
Родился в Москве 7 марта 1885 года. Младший брат механика и математика Александра Иванович Некрасова (1883—1957). В 1909 году окончил историко-филологический факультет Московского университета, где занимался историей искусства под руководством А. С. Орлова. В 1913 году защитил магистерскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете. С 1914 года — приват-доцент, с 1918 года — профессор Московского университета по кафедре истории и теории искусства историко-филологического факультета. Параллельно, с 1913 года, преподавал историю и теорию искусства в Московской консерватории, с 1916/1917 года — профессор консерватории (до 1923 года).

1920-е годы в жизни А. И. Некрасова тесно связаны с МГУ. В 1921 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Орнамент первопечатных московских книг». Читал лекции по истории византийского искусства и древнерусского художественного наследия, народному искусству. Ввёл в систему обучения историков искусства обязательные практики-поездки по памятникам искусства и музеям вне Москвы. С октября 1922 года являлся заведующим отделением археологии и искусства Факультета общественных наук, с ноября заведовал Этнографо-археологическим музеем (с 1929 года — Музеем материальной культуры при 1-м МГУ). С октября 1925 года возглавил отделение искусствознания на этнологическом факультете. С 1930 года стал заместителем председателя отделения теории и истории искусства на факультете литературы и искусства. Среди его университетских учеников — М. В. Алпатов, Н. И. Брунов, М. А. Ильин, В. Н. Лазарев, В. М. Василенко, М. М. Постникова-Лосева, В. И. Антонова, В. Н. Иванов.

Параллельно с преподаванием в университете и консерватории А. И. Некрасов читал курсы в Московском Высшем техническом училище (1921), Иваново-Вознесенском политехническом институте (1921—1924), с 1921 года был действительным членом Института археологии и искусствознания, с 1925 года заведовал подотделом эволюции художественной формы Секции пространственных искусств ГАХН.

В 1930 году в связи с реорганизацией системы университетского обучения А. И. Некрасов покинул МГУ. В 1932—1938 годах он был профессором и заведующим кафедрой истории и теории искусств в ИФЛИ, профессором и заведующим кафедрой истории искусств в Институте кинематографии (1934—1938). В 1930—1936 годах работал в Третьяковской галерее консультантом в группе феодализма, учёным секретарём, заведовал Кабинетом архитектуры. В 1934 году Кабинет был передан во Всесоюзную академию архитектуры, где А. И. Некрасов стал заведующим научным сектором Музея архитектуры (1934—1937). В январе 1936 года получил степень доктора искусствоведения по совокупности трудов.

В 1930-е годы А. И. Некрасов продолжил регулярные поездки по городам и сёлам центральной России с целью изучения памятников архитектуры, участвовал в работе Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ). Многие статьи учёного переводились на иностранные языки и публиковались в зарубежных изданиях. 

19 апреля 1938 года А. И. Некрасов, вслед за своим старшим братом, членом-корреспондентом Академии наук Александром Ивановичем Некрасовым, был арестован и через год приговорён к 10 годам заключения по 58-й статье УК РСФСР. Срок отбывал в лагере на строительстве Воркуты. В 1940-м году в условиях лагерного режима он добился возможности читать лекции по истории архитектуры на курсах повышения квалификации архитекторов и строителей. Вечерами, после общих работ, не имея никакого подспорья кроме собственной памяти, А. И. Некрасов из года в год трудился над рукописями «Теория архитектуры» и «Московское зодчество. К 800-летию Москвы».

19 января 1948 года, за три месяца до истечения 10-летнего срока заключения, учёный был освобождён в связи с признанием его инвалидом II группы. В 1948 году А. И. Некрасов жил в Александрове, где работал внештатным консультантом (без оклада) Александровского музея:

«Все попытки получить платную работу оказались бесплодными. Музей же не оплачивал даже поездки учёного по области для изучения памятников... Академик А. В. Щусев предложил ему написать исследование об Александровской слободе, с тем, чтобы оно было оплачено. Но нашлись и противники этого предложения. И когда после обследования и обмеров памятников, изготовления альбома чертежей был создан текст (восемь печатных листов), добиться оплаты автору так и не удалось».

Академики А. В. Щусев, В. А. Веснин, И. Э. Грабарь давали положительные отзывы на рукописи своего бывшего коллеги, В. А. Веснин подчёркивал, что «возвращение проф. Некрасова к научной и педагогической работе было бы очень полезно для отечественного искусствознания», но их поддержка не дала результатов. Если Александр Иванович Некрасов был освобожден уже несколько лет назад и в 1946 году избран академиком АН СССР, то Алексея Ивановича вновь арестовали 10 февраля 1949 года. После 5-месячного заключения он был выслан в Новосибирскую область, в село Венгерово, где приступил к работе консультанта (без оклада) по художественно-кустарной промышленности в районном промышленном комбинате. А. И. Некрасов тяжело болел и 25 сентября 1950 года скончался в Венгерове, где и был похоронен. 

7 июня 1956 года дело по обвинению учёного было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления.

Семья: жена (с 14.06.1914) — Людмила Викторовна Некрасова; сын — Олег Алексеевич Некрасов (1916-1993), доктор технических наук, профессор НИИ железнодорожного транспорта, лауреат Сталинской премии 1951 г.

Научный вклад 
Ряд трудов А. И. Некрасова, таких, как «Русское народное искусство» (1924), «Очерки по истории древнерусского зодчества XI—XVII века» (1936), «Древнерусское изобразительное искусство» (1937), стали первым систематическим изложением предмета в послереволюционный период развития отечественного искусствознания. Учёный внёс крупный вклад в методологию науки, соединив академический принцип историзма с оригинальной концепцией стилистического анализа по формально-техническим признакам на материале всех видов искусства.

В круг интересов А. И. Некрасова входили не только памятники прошедших эпох, но и современное ему искусство. Отмечая присущее его полемической манере сочетание академической строгости, блеска и научной корректности, историк искусствознания А. А. Ковалёв приводит статью А. И. Некрасова «Пути архитектуры. (К проблеме стиля современной архитектуры)» (1928) как пример адекватного применения формального метода к анализу формировавшегося в то время архитектурного течения — конструктивизма. «Некрасов видит в новейшей советской архитектуре не космополитизм, который был очевиден для неглубокого и пристрастного взгляда, а вполне национальные по своему существу поиски новой образности».

Этапной для развития науки об истории архитектуры стала «система теоретических построений А. И. Некрасова о существовании специфических математических закономерностей в создании архитектурных форм в рамках крупных исторических периодов, а внутри них — в пределах различных типологических подсистем». Он разработал принципы изучения внутреннего архитектурного пространства, опиравшиеся на соотношения числа, массы, пространства и других категорий, создав ряд специфических производных понятий («синтетическое» и «дифференцированное», рационально и иррациональное пространство, цельное, упругое, динамическое и т. д.). Если в исследованиях 1930-х годов А. И. Некрасов нечасто рассматривал вопросы образной природы архитектуры, то в 1940-е годы он активно развивал эту проблематику.

Многие описанные и проанализированные им памятники были позднее утрачены, и его работы приобрели статус источника, некоторые из «несвоевременных» идей учёного стали актуальны лишь в позднейшее время (как, например, идея о тесной связи искусства Руси с западноевропейской художественной практикой). Существенная часть научного наследия А. И. Некрасова оставалась неосвоенной искусствоведческой наукой вплоть до 1990-х годов, когда стали публиковаться его неизданные рукописи.

Основные работы 
А. И. Некрасов написал более 170 статей и монографий.

 Древние подмосковные: Александровская слобода, Коломенское, Измайлово. — М., 1923.
 Древний Псков и его художественная жизнь. — М., 1923.
 Очерки декоративного искусства Древней Руси. — М., 1924.
 Русское народное искусство. — М., 1924.
 Великий Новгород и его художественная жизнь. — М., 1924.
 Византийское и русское искусство. — М., 1924.
 Художественные памятники Москвы и городов Московской губернии. — М., 1928.
 Возникновение московского искусства. Т. 1. — М., 1929.
 Русский ампир. — М., 1935.
 Очерки по истории древнерусского зодчества XI—XVII века. — М., 1936.
 Древнерусское изобразительное искусство. — М., 1937.
 Теория архитектуры. — М., 1994.

Примечания

Литература 
 Алексахин И. П. Это хранит память (о профессоре Некрасове)
 
 
 
 Кызласова И. Л. Профессор Алексей Иванович Некрасов // Некрасов А. И. Теория архитектуры. — М., 1994. — С. 5-15.
 Кызласова И. Л. О Спасском соборе Андроникова монастыря. Из архива А. И. Некрасова // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Руси ХIV-ХV вв. СПб., 1998;
 Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 1920—1930 годы: По материалам архивов. М., 2000;
 Кызласова И. Л. О кафедре истории искусства в МГУ-МИФЛИ в 1920—1930-е годы (Из архива проф. А. И. Некрасова) // Труды ГИМ. М., 2002. Вып. 134;
 Кызласова И. Л. Некрасов А. И. // Энциклопедический словарь Московского университета. Исторический факультет. М., 2004.

Ссылки 
 Статья в «Чувашской энциклопедии»
 Летопись Московского университета

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи
Историки архитектуры
Доктора искусствоведения
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Репрессированные в СССР
Преподаватели ВГИК
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Посмертно реабилитированные в СССР
Преподаватели МИФЛИ
Искусствоведы СССР
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Московского лингвистического университета
Теоретики архитектуры